Cornelius Gurlitt (1820-1901), compositeur et organiste allemand ;
 Cornelius Gurlitt (1850-1938), architecte, universitaire et historien de l’art allemand ;
  (1932-2014), collectionneur d’art germano-autrichien.